O EDAG Light Car Open Source é um modelo conceitual apresentado pela EDAG na edição de 2009 do Salão de Genebra que utiliza propulsão elétrica. Totalmente construído em fibra de basalto, material 100% reciclável segundo a EDAG. Os motores elétricos se localizam nas rodas, como no Mitsubishi iMIEV, e suas baterias de íon lítion conferem ao modelo uma autonomia de 150 Km.

Outro destaque do Light Car é tratar-se de um projeto de código aberto, a exemplo dos softwares de computador. A EDAG espera, desta forma, atrair parceiros para prosseguir com o desenvolvimento do modelo até sua produção em larga escala.

Ligações externas 
Informações e ilustrações do modelo na página da EDAG (em inglês)

EDAG Light Car Open Source